Domingo Sangriento y su acepción inglesa Bloody Sunday («sangriento» en inglés tiene también un significado coloquialmente muy negativo, traducible por ‘maldito’ o ‘puñetero’) pueden referirse, en esta enciclopedia, a:

Eventos históricos (en orden cronológico) 
 Domingo Sangriento de 1887, día con decenas de heridos por carga policial violenta contra manifestantes en Londres el 13 de noviembre.
 Domingo Sangriento de 1900, día con muchas bajas anglo-canadienses en la guerra de los Bóeres, el 18 de febrero.
 Domingo Sangriento de 1905, día con unos 1000 muertos y 800 heridos por disparos policiales sobre manifestantes pacíficos en San Petersburgo el 22 de enero.
 Domingo Sangriento de 1913, día con unos 300 heridos por carga policial violenta contra manifestantes obreros por el cierre patronal de Dublín el 31 de agosto.
 Domingo Sangriento de 1920, día con 14 muertos y decenas de heridos por disparos de un atentado terrorista en un partido en Dublín el 21 de noviembre.
 Domingo Sangriento de 1939 (o de Bromberg), día con centenas imprecisas de asesinatos en Bydgoszcz (Polonia) el 3 de septiembre, durante el asedio a Varsovia.
 Masacre del Gueto de Stanisławów, una masacre de entre 10000 y 12000 judíos antes del anuncio del gueto.
 Domingo Sangriento de 1965, día con 17 hospitalizados por carga policial violenta contra manifestantes negros en Alabama el 7 de marzo.
 Domingo Sangriento de 1972, día con 13 muertos y decenas de heridos por disparos policiales sobre manifestantes en Derry el 30 de enero.
 Domingo Sangriento de 1991, agresión a civiles en Lituania el 13 de enero de 1991.
 Domingo Sangriento de 1992, día en que un hombre asesina a 4 mujeres de su familia en La Plata el 15 de noviembre.

Música y cine 
 Sunday Bloody Sunday, título de una canción en inglés de 1983 del grupo irlandés U2, sobre el Domingo Sangriento de 1972 en Derry.
 Domingo sangriento (película), película de 2002 sobre el Domingo Sangriento de 1972 en Derry, cuyos títulos de crédito cierran incluyendo la anterior canción.

Domingo